Budapest
 Szent Imre-templom (Szentimreváros) (XI. kerület, Villányi út 27.)
 Szent Imre-templom (Pestszentimre) (XVIII. kerület, Nemes utca - Ady Endre utca sarok, Nemes u. 17-19.)
 Szent Imre-templom (Rákosszentmihály) (XVI. kerület, Ida utca - Párta utca sarok, Párta u. 32-34.)
 Szent Imre-templom (Dunakeszi)
 Szent Imre-templom (Egyházasdengeleg)
 Szent Imre-templom (Győr)
 Szent Imre-templom (Kaposvár)
 Szent Imre-templom (Kalocsa) (Eperföldi templom)
 Szent Imre-templom (Kőszeg)
 Szent Imre-templom (Sopron)
 Szent Imre-templom (Székesfehérvár)
 Szent Imre-templom (Tata)
 Szent Imre-templom (Zalaszentgrót)
 Szent Imre-templom (Zichyújfalu)